«Барашек» () — пятиминутный компьютерный анимационный ролик 2003 года, созданный компанией Pixar. Впервые был показан аперитивом к фильму «Суперсемейка». Написан, срежиссирован и озвучен аниматором студии Pixar Бадом Лаки. Был номинирован на Оскар в 2004 году как лучший анимационный короткометражный фильм.

Сюжет 
На высокогорной равнине жил белый барашек и так гордился своей шерстью, что от радости танцевал чечётку. Однажды за ним приехали овцеводы и состригли его шерсть. Вместе с этим он потерял уверенность в себе, и соседи стали смеяться над ним. Мимо скакал полный оптимизма гигантский кролень (то есть рогатый кролик). Он утешил барашка, сказав, что неважно, есть на нём шерсть или нет — главное то, что внутри. Это помогло барашку воспрянуть духом, и он танцевал круглый год.

Русский дубляж 
Мультфильм дублирован кинокомпанией «Невафильм» по заказу компании «Disney Character Voices International» в 2004 году.

 Режиссёр дубляжа — Игорь Ефимов-младший
 Переводчик — Ольга Воейкова
 Автор синхронного текста — Дмитрий Усачёв
 Музыкальный руководитель — Александр Никифоров
 Творческий консультант — Мариуш Яворовский
 Фильм озвучил Вадим Яковлев

Факты 
 Сценарист Бад Лаки нашёл вдохновение для мультфильма в штате Монтана своей юности. Он начал с самой жалостливой вещи, которую он когда-либо видел — свежеостриженной овцы под дождем. Лаки рассказал историю через песню. Чтобы спасти грустного барашка, он добавил в рассказ кроленя, мифическое животное, популярное в американских Великих Равнинах.
 Мультфильм был выпущен на двухдисковом коллекционном издании «Суперсемейки» на втором DVD, включая комментарии от Бада Лаки и короткий клип «Кто такой Бад Лаки?».
 Это первый короткометражный фильм, выпущенный в прокат в кинотеатрах, который включает вокальное исполнение со словами. Во всех предыдущих мультфильмах была только музыка и звуковые эффекты. Другие мультфильмы, содержащие песни, выпускались до этого только на дисках, но не в кинотеатрах.
 Рука, которая хватает барашка, принадлежит овцеводу, похожему на дантиста из мультфильма «В поисках Немо».
 Причёска кроленя срисована с западного художника Чарли Рассела.
 Модель совы — это измененная версия модели сусликов.
 Автомобиль Ford Model T такой же, как в мультфильме «Тачки».
 На DVD «Тачки» есть версия мультфильма, где Мэтр играет кроленя, а Молния Маккуин — барашка.

Примечания

Ссылки 
 Boundin' на сайте Pixar 

Мультфильмы США 2003 года
Короткометражные мультфильмы Pixar
Компьютерные анимационные фильмы
Мультфильмы о животных
Мультфильмы о говорящих животных
Вымышленные бараны и овцы
Компьютерные анимационные фильмы США